Сър Джон Артър „Джак“ Брабам () е пилот и собственик на тим от Формула 1.

Роден е на 2 април 1926 година в Сидни, Австралия.

Трикратен Световен шампион във Формула 1 – 1959, 1960 и 1966 година.

Роден е в семейство на собственик на магазин за плодове. Прекъсва училище на 15-годишна възраст и започва работа като механик в автосервиз. По време на Втората световна война, служи във военната авиация.

Кариера 
От 1950 година започва да се занимава с автомобилни състезания.

Формула 1

Купър

1955 
Прави своя дебют във Формула 1, с Купър, в състезание за Голямата награда на Великобритания.

1959 
Става Световен шампион с тима на Купър.

1960 
Отново е шампион с Купър, захранван с двигател „Ковънтри-Клаймакс“.

Брабам

1961 
Съвместно с австралийския конструктор – Рон Таурнак, създават собствена компания – „Мотор Рейсинг Девелопментс“, с цел сформиране на екип за самостоятелно участие във Формула 1.

1962 
Участва със свой болид – „Брабам BT-13“, в състезанието за Голямата награда на Германия.

Първа победа с болид „Брабам“ носи американския пилот Дан Гърни в старт за Голямата награда на Франция, на 28 юни 1964 година с болид „Брабам BT7“. Самия Джак Брабам прави НБО със скорост 179,775 км/час.

1965

1966 
Джак Брабам печели 4 старта и отново е Световен шампион, за трети път в кариерата си.

1970 
Прекратява активна състезателна дейност.

Има трима сина – двама от които – Гари Брабам и Дейвид Брабам са участвали във Формула 1.

През 1990 година името му е записано в „Международната зала на славата в моторните спортове“

През годините 
(Състезанията с удебелен шрифт показват Първа Позиция на Старта.)

Външни препратки 
 Grand Prix History – Зала на славата, Джак Брабам
 www.4mula1.ro
 Официален сайт

Източници

Вижте също 
 Формула 1

Личности от Формула 1
Австралийски пилоти от Формула 1
Родени в Сидни